{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (55601) - || 2002 RC110 ||6 september 2002 || LINEAR
|-
| (55602) - || 2002 RT116 ||7 september 2002 || LINEAR
|-
| (55603) - || 2002 RE117 ||7 september 2002 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (55604) - || 2002 RS135 ||10 september 2002 || NEAT
|-
| (55605) - || 2002 RW139 ||10 september 2002 || NEAT
|-
| (55606) - || 2002 RN154 ||10 september 2002 || NEAT
|-
| (55607) - || 2002 RV183 ||11 september 2002 || NEAT
|-
| (55608) - || 2002 SO1 ||26 september 2002 || NEAT
|-
| (55609) - || 2002 SC9 ||27 september 2002 || NEAT
|-
| (55610) - || 2002 SO40 ||30 september 2002 || NEAT
|-
| (55611) - || 2002 SR50 ||30 september 2002 || NEAT
|-
| (55612) - || 2002 TW49 ||2 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55613) - || 2002 TY49 ||2 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55614) - || 2002 TJ59 ||4 oktober 2002 || J. Nomen
|-
| (55615) - || 2002 TL65 ||4 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55616) - || 2002 TA78 ||1 oktober 2002 || LONEOS
|-
| (55617) - || 2002 TF79 ||1 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55618) - || 2002 TB81 ||1 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55619) - || 2002 TM108 ||1 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55620) - || 2002 TK121 ||3 oktober 2002 || NEAT
|-
| (55621) - || 2002 TQ138 ||4 oktober 2002 || LONEOS
|-
| (55622) - || 2002 TY143 ||4 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55623) - || 2002 TZ158 ||5 oktober 2002 || NEAT
|-
| (55624) - || 2002 TE196 ||3 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55625) - || 2002 TF196 ||3 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55626) - || 2002 TN206 ||4 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55627) - || 2002 TW232 ||6 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55628) - || 2002 TN249 ||7 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55629) - || 2002 TJ251 ||7 oktober 2002 || NEAT
|-
| (55630) - || 2002 TD261 ||9 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55631) - || 2002 TX281 ||10 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55632) - || 2002 TR282 ||10 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55633) - || 2002 TU283 ||10 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55634) - || 2002 TH284 ||10 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55635) - || 2002 TK284 ||10 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (55636) 2002 TX300 || 2002 TX300 ||15 oktober 2002 || NEAT
|-
| (55637) - || 2002 UX25 ||30 oktober 2002 || Spacewatch
|-
| (55638) - || 2002 VE95 ||14 november 2002 || NEAT
|-
| (55639) - || 2070 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55640) - || 2114 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55641) - || 2125 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55642) - || 2138 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55643) - || 2179 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55644) - || 2582 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55645) - || 2625 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55646) - || 2637 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55647) - || 2676 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55648) - || 2786 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55649) - || 3023 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55650) - || 3536 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55651) - || 4043 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55652) - || 4048 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55653) - || 4088 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55654) - || 4093 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55655) - || 4101 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55656) - || 4708 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55657) - || 4905 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55658) - || (6061 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55659) - || (6110 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55660) - || (6119 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55661) - || (6184 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55662) - || (6224 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55663) - || (6247 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55664) - || (6281 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55665) - || (6527 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55666) - || (6631 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55667) - || (6691 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55668) - || (6722 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55669) - || (6810 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55670) - || 9581 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55671) - || 9587 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55672) - || 1049 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55673) - || 1150 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55674) - || 2112 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55675) - || 2316 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55676) Klythios || 3034 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55677) - || 3201 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55678) Lampos || 3291 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55679) - || 4230 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55680) - || 4289 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55681) - || 1143 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55682) - || 1303 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55683) - || 1361 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55684) - || 1510 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55685) - || 2030 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55686) - || 2041 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55687) - || 2049 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55688) - || 2053 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55689) - || 2237 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55690) - || 2696 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55691) - || 3028 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55692) - || 3118 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55693) - || 4149 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55694) - || 4199 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55695) - || 4225 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55696) - || 4227 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55697) - || 4233 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55698) - || 4301 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55699) - || (5396 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55700) - || 1092 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten